Елена Благоевич (; 1 декабря 1988, Олово, СР Босния и Герцеговина, Югославия) — сербская волейболистка, нападающая-доигровщица. Двукратная чемпионка Европы.

Биография 
Елена Благоевич родилась в городе Олово СР Босния и Герцеговина СФРЮ. Заниматься волейболом начала в клубе «Младост» города Брчко. В 2001 году с семьёй переехала в Сербию, где была принята в юниорскую команду «Младост-Земун» (Белград), а после её вхождения в 2004 году в структуру другого столичного клуба клуба «Визура» играла уже за эту команду. С 2007 на протяжении четырёх сезонов выступала за «Црвену Звезду», в составе которой дважды становилась чемпионкой Сербии, дважды выигрывала Кубок страны и ещё дважды становилась призёром Кубка Европейской конфедерации волейбола.

В 2011—2015 играла за итальянские команды «Робур-Тибони» (Урбино) и «Фоппапедретти» (Бергамо), затем на протяжении сезона в турецком «Идман Оджагы» из Трабзона, а с 2016 выступает в Польше за команды «Хемик» из Полице (2016—2017) и «Девелопрес» из Жешува. В составе «Хемика» — чемпионка и обладатель Кубка Польши 2017 года.

В 2012 Елена Благоевич дебютировала в национальной сборной Сербии, приняв в её составе участие в розыгрышах Гран-при и Евролиги и Олимпийских играх в Лондоне. Вторично в сборную была призвана в 2017 году, выиграв со своей командой чемпионат Европы и став бронзовым призёром Гран-при. В 2019 стала двукратной чемпионкой Европы.

Клубная карьера 
 2004—2007 —  «Визура» (Белград);
 2007—2011 —  «Црвена Звезда» (Белград);
 2011—2012 —  «Робур-Тибони» (Урбино);
 2012—2015 —  «Фоппапедретти» (Бергамо);
 2015—2016 —  «Идман Оджагы» (Трабзон);
 2016—2017 —  «Хемик» (Полице);
 с 2017 —  «ДевелопРес» (Жешув).

Достижения

Со сборной Сербии 
 бронзовый призёр Олимпийских игр 2020.
 бронзовый призёр Гран-при 2017.
 двукратная чемпионка Европы — 2017, 2019;
 серебряный призёр чемпионата Европы 2021.
 бронзовый призёр Евролиги 2012.

С клубами 
 двукратная чемпионка Сербии — 2010, 2011;
 двукратный серебряный призёр чемпионатов Сербии - 2008, 2009.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка Сербии — 2010, 2011;
 серебряный призёр Кубка Сербии 2009.
 серебряный призёр розыгрыша Кубка Италии 2014.
 чемпионка Польши 2017;
 3-кратный серебряный (2020—2022) и бронзовый (2019) призёр чемпионатов Польши.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка Польши — 2017, 2022;
 двукратный серебряный призёр Кубка Польши — 2019, 2020.
 обладатель Суперкубка Польши 2021.

 серебряный (2010) и бронзовый (2008) призёр розыгрышей Кубка Европейской конфедерации волейбола.
 серебряный призёр розыгрыша Кубка вызова ЕКВ 2016.

Индивидуальные 
 2016: MVP Кубка вызова ЕКВ.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФИВБ  
 Профиль на сайте ЕКВ  
 Профиль на сайте Женской волейбольной Лиги Италии 
 women.volleybox.net. Jelena Blagojević 

Родившиеся в Югославии
Волейболисты Сербии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по волейболу
Игроки ЖВК «Црвена звезда»
Игроки ЖВК «Фоппапедретти Бергамо»
Игроки ЖВК «Хемик»